Výčapy ist der Name von:

 Výčapy (Slowakei), ehemaliger Ort in der Slowakei, seit 1882 Teil von Výčapy-Opatovce
 Výčapy (Tschechien), Ort in Tschechien